Pakkala est un patronyme finnois et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1995), gymnaste artistique finlandaise
Teuvo Pakkala (1862-1925), auteur et compositeur finlandais

Toponyme

, quartier de Vantaa

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois